Иэн Маинми (; родился 5 ноября 1986 года в Руане, Франция) — французский профессиональный баскетболист, игравший на позиции центрового.

Биография 
Отец Иэна Маинми родом из Бенина, он помогал африканцам иммигрировать во Францию. Мать Маинми — воспитательница в детском саду. В детстве со своим старшим братом увлекался футболом, также играл в баскетбол и волейбол. В 14 лет его рост был уже 6 футов.

Карьера во Франции 
Маинми впервые произвёл впечатление на скаутов на Юношеском чемпионате Европы (до 18 лет) в 2004 году в Испании. Там он и был замечен скаутом «Сан-Антонио Спёрс» Сэмом Прести. После чемпионата подписал контракт с командой «Гавр», где провёл три сезона. В сезоне 2005/2006 в среднем набирал по 9.7 очков и делал 5.2 подбора за игру.

Летом 2006 года подписал контракт с командой «По-Ортез». В сезоне 2006/2007 в среднем проводил на площадке 12.7 минут, набирал 4.3 очка и делал 3.2 подбора за игру. В составе «По-Ортез» стал обладателем Кубка Франции сезона 2006/2007.

Карьера в НБА 
На Драфте НБА 2005 года Маинми был выбран в первом раунде под двадцать восьмым номером командой «Сан-Антонио Спёрс».

Во время летней лиги НБА 2007 Маинми получил травму, но несмотря на травму 23 августа 2007 года подписал контракт с «Сан-Антонио». В НБА дебютировал 30 сентября 2007 года против «Портленд Трэйл Блэйзерс», сыграв всего лишь 74 секунды. Также играл в фарм-лубе «Сан-Антонио» «Остин Торос» в Лиге развития НБА, в сезоне 2007/2008 в среднем набирал 17.1 очков и делал  8.2 подбора за игру, «Остин Торос» дошёл до финала лиги.

13 июля 2010 года Маинми подписал контракт с «Даллас Маверикс». 7 декабря в матче против «Голден Стэйт Уорриорз» сделал свой первый дабл-дабл в карьере (12 очков и 10 подборов).

15 января 2011 года в матче против «Мемфис Гриззлис» забил 17 очков (высший показатель в карьере).

12 июня 2011 года в шестом матче финальной серии против «Майами Хит» в конце третьей четверти забрал ключевой подбор, тем не позволив «Майами» сократить разницу в счёте. «Маверикс» выиграли матч со счётом 105:95 и стали чемпионами НБА.

12 июля 2012 года Маинми был обменян в «Индиана Пэйсерс» на Даррена Коллисона и Дантэй Джонса.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты Франции
Игроки БК «Гавр»
Игроки БК «По-Ортез»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Остин Торос»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки сборной Франции по баскетболу